Saint Enguerrand, évêque de Metz, saint catholique mort en 791.
 Saint Enguerrand, abbé de Saint-Riquier, saint catholique.